Papez oder Papež ist der Familienname folgender Personen:

 Idi Papez, österreichische Eiskunstläuferin
 James W. Papez (1883–1958), US-amerikanischer Neuroanatom
 Sandi Papež (1965), slowenischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Papez-Kreis, von James W. Papez 1937 entwickelte Theorie, die erstmals eine neurofunktionelle Erklärung für das Entstehen von Emotionen versuchte